Luis Alberto Suárez (1987), futebolista uruguaio que atua como atacante
 Luis Ernesto Suárez (1952), ex-futebolista argentino, ídolo do Independiente
 Luis Fernando Suárez (1959),ex-futebolista e treinador colombiano
 Luis Suárez Miramontes (1935), ex-futebolista e treinador espanhol

Ver também

Desambiguações de antropônimos